

Patronymes
Kroll est un patronyme. C'est une germanisation du polonais król (« roi »).

 William Justin Kroll (1889-1973), métallurgiste et chimiste luxembourgeois dont le nom était Guillaume Kroll, avant son émigration aux États-Unis.
 Una Kroll (1925-2017), militante féministe et femme prêtre anglicane britannique, convertie au catholicisme. 
 Lucien Kroll (1927-2022), architecte belge.
 Simone Kroll (1928-), paysagiste française.
 Joachim Kroll (1933-1991), tueur en série allemand.
 Pierre Kroll (1958-), caricaturiste belge.
 Frank-Lothar Kroll (1959-), historien allemand.
 Nick Kroll (1978-), humoriste, acteur et scénariste américain.
 Eric Kroll (1978-1983), patineur et journaliste de la télévision belge.

Personnages fictifs
 Phyllis Kroll, Leonard Kroll et Molly Kroll sont des  personnages de la série télévisée lesbienne The L Word.

Autres 
 Kroll, entreprise et cabinet de conseil américain.

Voir aussi
 
 
 
 

Patronyme polonais
Patronyme néerlandais